Sonda – strumenti e dispositivi in genere usati per esplorazioni, prelievi, immissioni, perforazioni nel sottosuolo.
Sonda meteorologica – strumento utilizzato per raccogliere dati meteorologici nell'atmosfera
Sonda – navicella spaziale senza equipaggio
 Sonda – serie di razzi lanciatori brasiliani
Edizioni Sonda – casa editrice
Probe – sonda utilizzata in biologia molecolare per ottenere l'ibridazione

Geografia 
Sonda – comune dell'Estonia
Isole della Sonda – gruppo di isole dell'Arcipelago malese

Medicina 
Sonda – strumento usato per l'analisi medica
Sonda gastrica – strumento usato per la cura medica